Municipio de Santa Rosa de Lima kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Santa Rosa de Lima, El Salvador, Departamento de La Unión,

Guatemala 

 Municipio de Santa Rosa de Lima (kommun), Departamento de Santa Rosa,